Puebla del Príncipe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla del Príncipe (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Puebla del Príncipe (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar